Ґміна Броди може посилатися на такі сторінки:

 Ґміна Броди (Стараховицький повіт) — сільська ґміна у Свентокшиському воєводстві.
 Ґміна Броди (Жарський повіт) — сільська ґміна у Любуському воєводстві.

 Ґміна Броди (Бродський повіт) — колишня (до 1939 року) міська ґміна у Бродському повіті, Тернопольського воєводства (нині — Львівська область, Україна).